Wroński oder Wronski ist der polnische Familienname folgender Personen:

 Andrzej Wroński (* 1965), polnischer Ringer
 Edmund Wronski (1922–2020), deutscher Politiker (CDU)
 Josef Hoëné-Wronski (1776–1853), polnischer Philosoph und Mathematiker
 Tadeusz Wroński (1915–2000), polnischer Geiger und Musikpädagoge

sowie der fiktiven Figur
 Graf Alexei Kirillowitsch Wronski, literarische Figur in Anna Karenina

Wronski ist Teil der Bezeichnungen:

 (33017) Wronski, Asteroid des Hauptgürtels
 Wronski-Determinante
 Rittmeister Wronski, deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1954
 Staebler-Wronski-Effekt
 Wronski-Szene, literaturwissenschaftlicher Begriff für ein literarisches Ablenkungsmanöver

Siehe auch:
 Wronsky